Кибальчич Володимир Петрович — професор-анатом;
 Кибальчич Микола Іванович — винахідник і революціонер-народник;
 Кибальчич Надія Костянтинівна — українська письменниця.
 Кибальчич Надія Матвіївна — українська письменниця, мати Кибальчич Надії Костянтинівни.